Osoby o tym nazwisku:
 Enzo Coloni – włoski kierowca wyścigowy
 Michel Coloni – katolicki duchowny
 Coloni – włoski zespół wyścigowy